Наездники-ихневмоны () — род наездников подсемейства Ichneumoninae из семейства ихневмонид (Ichneumonidae). Распространены всесветно.

Описание 
Средних размеров или крупные наездники, длина тела может достигать 20 мм. Один из самых крупных по численности родов насекомых, насчитывает около 1000 видов. Личинки — эктопаразиты куколок и гусениц совок и других чешуекрылых.

Список видов 

Некоторые виды:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ichneumon

Ichneumon